El nombre condado de Hidalgo se puede referir a dos divisiones administrativas de los Estados Unidos:
 el condado de Hidalgo, en el estado de Nuevo México; y
 el condado de Hidalgo, en el estado de Texas.